Puig Sobirà (Odèn): cim del terme municipal d'Odèn, a la comarca del Solsonès
 Puig Sobirà (Sant Feliu Sasserra): cim del terme municipal de Sant Feliu Sasserra, a la comarca del Lluçanès
 Puig Sobirà, o Sobirana: cim del límit dels termes comunals de Bula d'Amunt, a la comarca del Rosselló i de Glorianes, a la del Conflent.